Miami Orange Bowl, American Footballstadion in Miami
 Orange Bowl (football), jaarlijkse collegefootballwedstrijd
 Orange Bowl (tennis), officieus juniorenwereldkampioenschap tennis in Miami

Orange Bowl (football)